Tenisowy turniej WTA Tashkent Open 2011 odbył się w dniach 12 września - 17 września w uzbeckim Taszkencie na kortach twardych. Pula nagród wynosiła 220 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Uzbekistanie